Кротово (до 1949 года Тойвола, ) — посёлок в Ларионовском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
Тойвола в переводе с финского означает Надежденское.

По постановлению общего собрания колхозников колхоза «Путь Сталина» зимой 1948 года деревня Тойвола получила наименование Кротовое. В качестве обоснования было указано — «перевод с финского».

История 

До 1939 года деревня Тойвола являлась частью деревни Сяркисало волости Ряйсяля Выборгской губернии Финляндской республики. 

С 1 января 1940 года — в составе Карело-Финской ССР.

С 1 августа 1941 года по 31 июля 1944 года, финская оккупация.

С 1 ноября 1944 года, деревня Тойвола в составе Мюллюпельтовского сельсовета Кексгольмского района Ленинградской области.

С 1 октября 1948 года находится в составе Коммунарского сельсовета Приозерского района.

С 1 января 1949 года учитывается, как посёлок Кротово.

С 1 июня 1954 года — в составе Кротовского сельсовета.

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Приозерского района. В 1965 году население посёлка составляло 200 человек. 

По данным 1966 года посёлок Кротово входил в состав Кротовского сельсовета, административным центром сельсовета был посёлок Коммунары.

По данным 1973 и 1990 годов посёлок Кротово входил в состав Ларионовского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Кротово Ларионовской волости проживали 97 человек, в 2002 году — 69 человек (русские — 96 %).

В 2007 году в посёлке Кротово Ларионовского СП проживали 72 человека, в 2010 году — 87 человек.

География 
Посёлок расположен в северной части района на автодороге  (Комсомольское — Приозерск).

Расстояние до административного центра поселения — 16 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Мюллюпельто — 5 км.

Посёлок находится на южном берегу озера Вуокса.

Демография

Улицы 
Алексеевская, Берёзовый переулок, Бобровская, Веснинская, Вишнёвая, Выборная, Геройская, Журавлиная, Заречный переулок, Зелёная, Ключевая, Куранова, Лопастная, Михайловская, Морская, Сенная, Сиреневая, Фестивальная, Центральная

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района